26-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 14 по 20 июня 1962 года. Победу одержал немецкий велогонщик Ханс Юнкерман.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов, общей протяженностью 1273,1 километра. Финиш четвёртого и старт пятого этапов находились в столице Лихтенштейна — городе Вадуц.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1962 на FirstCycling

1962 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1962 году
Июнь 1962 года